Emil Heuser ist der Name folgender Personen:

* Emil Heuser (Heimatforscher) (1851–1928), deutscher Heimatforscher
 Emil Heuser (Chemiker, 1851) (auch Emil Heusser, Emil Heußer, Emil Häusser; 1851–1929), deutscher Chemiker, Ingenieur und Manager 
 Emil Heuser (Bibliothekar) (1861–1934), deutscher Bibliothekar
 Emil Heuser (Chemiker, 1882) (1882–1953), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Emil Heuser (Ingenieur) (1897–1981), deutscher Ingenieur, Schweißtechniker und Hochschullehrer